Hainchen ist der Name von Ortschaften:
 Hainchen (Limeshain), Ortsteil der Gemeinde Limeshain im Wetteraukreis, Hessen
 Hainchen (Netphen), Stadtteil von Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hainchen (Schkölen), Ortschaft der Einheitsgemeinde Stadt Schkölen im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Hainchen bezeichnet auch:
 Burg Hainchen, ehemalige Wasserburg in Hainchen (Netphen)

Siehe auch:
 Hainichen (Begriffsklärung)